Stati Uniti d'America
 Sea Cliff – comunità non incorporata della Contea di Ventura, California
 Sea Cliff – villaggio della Contea di Nassau, New York